Clermont  se poate referi la:
 Localități pe teritoriul Franței

 Clermont, Ariège
 Clermont-Ferrand
 Clermont, Haute-Savoie
 Clermont, Landes
 Clermont, Oise

 Religie
 Conciliul de la Clermont – sinod al clericilor și mirenilor romano-catolici